Ско́твилл () — название нескольких населённых пунктов, в основном в США.

Населённые пункты 
США
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Мичигане.

Прочие страны
  — городок в Квинсленде (Австралия).

См. также 
 Скотт
 Скотсвилл